Разыгра́ев — русская фамилия. Известные носители:
 Разыграев, Аркадий Михайлович (1913—1963) — советский конструктор-станкостроитель.
 Разыграев, Сергей Николаевич (род. 1952) — российский военачальник, генерал-лейтенант.